Mount Jukes ist der Name zweier Berge in Australien:
Mount Jukes (Queensland)
Mount Jukes (Tasmanien)